Eugenios, griechisch Εὐγένιος, „der gut Entstandene“, „Wohlgeborene“, (deutschsprachige Form Eugen, englischsprachige Eugene, französischsprachige Eugène) ist der Name von:

 Eugenios (Goldschmied), Goldschmied in Aphrodisias im 3. bis 5. Jahrhundert
 Eugenios Voulgaris (1716–1806), griechischer Mönch und Theologe
 Eugenios Antoniadi (1870–1944), siehe Eugène Michel Antoniadi